Säsongen 2013 var IFK Göteborgs 108:e säsong, deras 81:a och 37:e raka i Allsvenskan. De tävlade i Allsvenskan 2013, Svenska cupen 2012/2013, kvalet till Uefa Europa League 2013/2014 och Svenska Supercupen 2013. Säsongen började med gruppspelet i Svenska cupen i mars och därefter ligaspelet som startade i april och avslutades i november. Den 26 maj vann IFK Göteborg Svenska Cupen 2012/2013 efter att ha besegrat Djurgårdens IF i finalen, och kvalificerade sig därmed till Svenska Supercupen, där de förlorade mot Malmö FF. I slutet av juli inledde IFK Göteborg kvalet till Uefa Europa League i andra kvalomgången, men blev omgående utslagna av det slovakiska laget FK AS Trenčín. I Allsvenskan 2013 slutade laget på 3:e plats och blev därmed kvalificerade för kvalet till Uefa Europa League även säsongen 2014.

Viktiga händelser
 1 november 2012: Stefan Selakovic gör efter 200 Allsvenska matcher i IFK Göteborg sin sista match med klubben mot Djurgårdens IF, en match han också kom att avgöra genom att göra matchens enda mål. IFK Göteborg valde att inför säsongen 2013 ej förlänga kontraktet och Selakovic skrev istället den 23 januari 2013 på kontrakt med Halmstads BK.
 23 november 2012: Anfallaren Hannes Stiller och IFK Göteborg kommer överens om kontrakt över säsongen 2013.
 4 december 2012: Målvakten Erik Dahlin går till norska Sogndal Fotball.
 15 december 2012: Försvararen Hjalmar Jonsson förlänger sitt kontrakt att vara över säsongen 2014.
 19 december 2012: Försvararen Tobias Bratt går till Superettan-klubben Örgryte IS.
 2 januari 2013: Mittfältaren Sebastian Ohlsson får A-lagskontrakt med klubben som gäller över 2013 och lånas samtidigt ut till Örgryte IS.
 6 januari 2013: Försvararen Ludwig Augustinsson värvas i konkurrens med flertalet andra klubbar ifrån IF Brommapojkarna och skriver på kontrakt över säsongen 2016. Samtidigt går mittfältaren Nicklas Bärkroth till Brommapojkarna.
 21 januari 2013: Försvararen Jonathan Azulay lånas ut till Örgryte IS.
 16 februari 2013: Anfallaren Robin Söder förlänger sitt kontrakt till att vara över säsongen 2015.
 26 mars 2013: Försvararen Adam Johansson kommer på fri transfer ifrån Seattle Sounders FC och skriver ett kontrakt med IFK Göteborg som sträcker sig över säsongen 2016.
 29 mars 2013: Mittfältaren Jakob Johansson förlänger sitt kontrakt över säsongen 2014.
 30 mars 2013: Försvararen Erik Lund lånas ut till Örebro SK till och med 1 augusti 2013.
 26 maj 2013: IFK Göteborg vinner Svenska Cupen genom att besegra Djurgårdens IF på Friends Arena med slutresultatet 4-2 efter straffläggning.
 19 juni 2013: IFK Göteborg värvar den danske yttermittfältaren Lasse Vibe ifrån danska SønderjyskE.
 19 juni 2013: David Moberg Karlsson säljs till det engelska Premier League-laget Sunderland.
 25 juli 2013: Efter 0-0 på Olympia i Helsingborg och 1-2 på bortaplan slås IFK Göteborg ut ur kvalet till Uefa Europa League 2013-2014 av slovakiska FK AS Trenčín i andra kvalomgången.
 2 augusti 2013: Mittfältaren Darijan Bojanic värvas ifrån Östers IF och tecknar ett avtal på fyra och ett halvt år med klubben.
 6 augusti 2013: Nordin Gerzic lånas ut resterande del av säsongen till sin före detta klubb Örebro SK.
 21 oktober 2013: Anfallaren Hannes Stiller och IFK Göteborg tillkännager att Stillers kontrakt inte förlängs efter säsongen 2013.
 31 oktober 2013: Den tidigare blåvittspelaren Martin Smedberg-Dalence lämnar IFK Norrköping och skriver på ett fyra år långt kontrakt med IFK Göteborg.
 8 november 2013: Mittfältaren Pontus Farnerud tvingas avsluta sin elitkarriär på grund av en höftskada och kommer således inte förlänga sitt kontrakt.

Spelare

Spelartruppen 2013 
Enligt hur truppen såg ut efter sista omgången av Allsvenskan 2013.

Tillgängliga ungdomsspelare

Utlånade spelare

Matcher 2013

Försäsong

Svenska cupen 2012/2013

Gruppspel

Slutspel

Svenska cupen 2013/2014

Allsvenskan

UEFA Europa League

Kval

Supercupen

Referenser 

Fotboll i Sverige 2013
Fotbollssäsongen 2013 efter lag
2013